

Саншайн — переписна місцевість, штат Колорадо
 Саншайн — переписна місцевість, штат Нью-Мексико